Danforth ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Haskell Danforth (1883–1969), US-amerikanischer Anatom
 Elliot Danforth (1850–1906), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Henry G. Danforth (1854–1918), US-amerikanischer Politiker
 Irmgard von Lemmers-Danforth (1892–1984), deutsche Sammlerin
 Jim Danforth (* 1940), US-amerikanischer Tricktechniker
 John Danforth (* 1936), US-amerikanischer Priester der Episkopalkirche, Jurist und Politiker
 Justin Danforth (* 1993), kanadischer Eishockeyspieler
 Thomas Danforth (* ca. 1623; † 1699), englischer Politiker und Magistrat in Massachusetts
 William H. Danforth (1926–2020), US-amerikanischer Arzt

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Danforth (Illinois)
 Danforth (Maine)
 Danforth (Mississippi)
 Danforth (Missouri)
 Danforth (South Dakota)

Weitere Bedeutungen:
 Danforth Foundation, 1927 gegründete Stiftung in St. Louis, Missouri, USA
 Mount Danforth, Berg an der Grenze zwischen dem westantarktischen Marie-Byrd-Land und der Ross Dependency

Siehe auch:

 Danforth Township